У́лица Солида́рности — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Солидарности — улица в городе Казани.
 Улица Солидарности — улица в Липецке.
 Улица Солидарности — улица в Новосибирске.
 Улица Солидарности — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Улица Солидарности — улица в Донецке.
 Улица Солидарности — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Проспект Солидарности